Shropshire & District League 1892–93 var den tredje sæson af den regionale engelske/walisiske fodboldliga Shropshire & District League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Newtown AFC, der dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater 

Efter sæson blev to nye hold optaget i ligaen: Market Drayton FC og et hold fra Oswestry. Kilderne er imidlertid uenige om det var Oswestry Town FC eller Oswestry United FC, der blev optaget i ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Shropshire & District League 1890-1900  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Shropshire & District League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893